Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open Sud de France 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Nikolaj Davyděnko a Denis Istomin, jehož členové nestartovali společně. Davyděnko ukončil v říjnu 2014 profesionální kariéru. Spoluhráčem Istomina se stal ruský tenista Alexandr Kudrjavcev, s nímž v úvodním kole nestačil na Inglota s Mergeou.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená novozélandská dvojice Marcus Daniell a Artem Sitak, jejíž členové ve finále zdolali favorizované britsko-rumunské turnajové jedničky Dominica Inglota s Florinem Mergeou. Po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 3–6 a 6–4, rozhodl o vítězích až dlouhý supertiebreak dvoubodovým rozdílem míčů [16–14]. Každý z vítězů si připsal druhý titul na okruhu ATP Tour a do žebříčku získal 250 bodů.

Nasazení párů 
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (finále)
  Philipp Oswald /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Mate Pavić /  André Sá (1. kolo)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015